Aischines (lat. Aeschines) ist der Name folgender Personen:

 Aischines (Töpfer), ein attischer Töpfer im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Aischines von Sphettos, sokratischer Philosoph des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Aischines (Athen), ein attischer Redner des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Aischines von Neapolis, ein akademischer Philosoph des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Aischines (Milet), ein Redner aus Milet des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Aischines, athenischer Arzt des 5. Jahrhunderts n. Chr., heilte Eunapios von Sardes